

Восау — місто, штат Флорида
 Восау — місто, штат Вісконсин
 Восау — місто, штат Вісконсин